Engelbrechts ist der Name folgender Orte:

 Engelbrechts (Gemeinde Großgöttfritz), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Großgöttfritz, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Engelbrechts (Gemeinde Kautzen), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Kautzen, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich